

Села:
 Березове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Березове — Донецька область, Волноваський район
 Березове — Київська область, Обухівський район
 Березове — Луганська область, Старобільський район, Міловська селищна громада
 Березове — Луганська область, Старобільський район, Чмирівська сільська громада
 Березове — Полтавська область, Полтавський район
 Березове — Рівненська область, Сарненський район
 Березове — Хмельницька область, Хмельницький район

 Березове — колишнє село Стрільцівської сільської ради Міловського району Луганської області (зняте з обліку)
 Березове — колишнє село Рідкодубівської сільської ради Куп'янського району Харківської області (зняте з обліку)
 Березове — колишня назва села Березово, Закарпатська область, Хустський район

 «Березове» — ювелірний виріб фірми Карла Фаберже, імператорське великоднє яйце